William Ronald Durnan, dit Bill Durnan, (né le  à Toronto en Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Il évoluait en tant que gardien de but pour les Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey. Il a joué sept saisons au sein de la Ligue nationale de hockey et était ambidextre. Il fut le dernier gardien de but capitaine

Dès sa première saison en 1943 dans la LNH, il reçoit le titre du meilleur gardien de la ligue (trophée Vézina), performance qu'il réalise les trois saisons suivantes ainsi qu'en 1949 et 1950. Il met fin à sa carrière en 1950, ne se sentant plus capable de supporter le stress d'une carrière de joueur de hockey. Malgré tout, il a marqué la LNH pendant des années en réussissant un record de quatre blanchissages consécutifs (soit un total de 321 minutes sans accorder de but). Ce record ne fut battu qu'en 2004 par Brian Boucher des Coyotes de Phoenix.

En 1964, il est admis au Temple de la renommée du hockey et meurt en 1972 d'un problème de rein alors qu'il souffrait de diabète depuis des années.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques de joueur 

| 1931-1932 || Juniors de North Toronto || TJRHL || 8 ||  ||  ||  || 480 || 17 || 2,12 ||  || 1 ||  || 4 ||  ||  || 240 || 10 || 2,5 ||  || 1 || 
|-
| 1932-1933 || Wolves de Sudbury ||  || 6 ||  ||  ||  || 360 || 6 || 1 ||  || 2 ||  || 2 ||  ||  || 120 || 4 || 2 ||  || 0 || 
|-
| 1933-1934 || Torontos || TIHL || 11 ||  ||  ||  || 660 || 21 || 1,91 ||  || 4 ||  || 1 || 0 || 1 || 60 || 5 || 5 ||  || 0 || 
|-
| 1933-1934 || British Consols de Toronto ||  || 15 || 12 || 2 || 1 || 910 || 31 || 2,04 ||  || 1 ||  || 5 || 0 || 2 || 350 || 21 || 3,6 ||  || 0 || 
|-
| 1934-1935 || Alls Stars de Toronto || TIHL || 2 ||  ||  ||  || 120 || 9 || 4,5 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1934-1935 || McColl Frontenac de Toronto || TMHL || 15 ||  ||  ||  || 900 || 62 || 4,13 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Dominion Bank de Toronto || TIHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 6 || 6 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1936-1937 || Blue Devils de Kirkland Lake ||  || 4 || 4 || 0 || 0 || 240 || 5 || 1,25 ||  || 0 ||  || 4 || 1 || 0 || 240 || 8 || 2 ||  || 1 || 
|-
| 1937-1938 || Hargreaves de Kirkland Lake || NOHA || 11 || 8 || 1 || 1 || 610 || 27 || 2,66 ||  || 1 ||  || 2 || 2 || 0 || 120 || 2 || 1 ||  || 1 || 
|-
| 1937-1938 || Blue Devils de Kirkland Lake || Coupe Allan || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 11 || 5,5 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 2 || 120 || 11 || 5,5 ||  || 0 || 
|-
| 1938-1939 || Blue Devils de Kirkland Lake || NOHA || 7 || 7 || 0 || 0 || 420 || 7 || 1 ||  || 3 ||  || 2 || 2 || 0 || 120 || 3 || 1,5 ||  || 1 || 
|-
| 1938-1939 || Blue Devils de Kirkland Lake || Coupe Allan || 5 || 3 || 2 || 0 || 299 || 12 || 2,41 ||  || 2 ||  || 5 || 3 || 2 || 299 || 12 || 2,41 ||  || 2 || 
|-
| 1939-1940 || Blue Devils de Kirkland Lake || Matchs d'exhibition || 6 ||  ||  ||  || 360 || 12 || 2 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1939-1940 || Blue Devils de Kirkland Lake || Coupe Allan || 17 || 14 || 1 || 2 ||  || 35 || 2,02 ||  || 1 ||  || 17 || 14 || 1 ||  || 35 || 2,02 ||  || 1 || 
|-
| 1940-1941 || Royaux de Montréal || LHSQ || 34 ||  ||  ||  ||  || 100 || 3 ||  || 1 ||  || 8 || 8 || 0 || 480 || 24 || 3 ||  || 1 || 
|-
| 1940-1941 || Royaux de Montréal || Coupe Allan || 14 || 8 || 5 || 1 || 850 || 49 || 3,46 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1941-1942 || Royaux de Montréal || LHSQ || 39 ||  ||  ||  ||  || 143 || 3,67 ||  || 0 || 0 || 14 || 8 || 5 || 850 || 49 || 3,46 ||  || 1 || 
|-
| 1942-1943 || Royaux de Montréal || LHSQ || 31 ||  ||  ||  ||  || 130 || 4,19 ||  || 0 || 0 || 4 ||  ||  || 240 || 11 || 2,75 ||  || 0 || 
|-
| 1943-1944 || Canadiens de Montréal || LNH || 50 || 38 || 5 || 7 ||  || 109 || 2,18 ||  || 2 || 0 || 9 || 8 || 1 || 549 || 14 || 1,53 ||  || 1 || 0
|-
| 1944-1945 || Canadiens de Montréal || LNH || 50 || 38 || 8 || 4 ||  || 121 || 2,42 ||  || 1 || 0 || 6 || 2 || 4 || 373 || 15 || 2,42 ||  || 0 || 0
|-
| 1945-1946 || Canadiens de Montréal || LNH || 40 || 24 || 11 || 5 ||  || 104 || 2,6 ||  || 4 || 0 || 9 || 8 || 1 || 581 || 20 || 2,06 ||  || 0 || 0
|-
| 1946-1947 || Canadiens de Montréal || LNH || 60 || 34 || 16 || 10 ||  || 138 || 2,3 ||  || 4 || 0 || 11 || 6 || 5 || 719 || 23 || 1,92 ||  || 1 || 0
|-
| 1947-1948 || Canadiens de Montréal || LNH || 59 || 20 || 28 || 10 ||  || 162 || 2,77 ||  || 5 || 5 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1948-1949 || Canadiens de Montréal || LNH || 60 || 28 || 23 || 9 ||  || 126 || 2,1 ||  || 10 || 0 || 7 || 3 || 4 || 468 || 17 || 2,18 ||  || 0 || 0
|-
| 1949-1950 || Canadiens de Montréal || LNH || 64 || 26 || 21 || 17 ||  || 141 || 2,2 ||  || 8 || 2 || 3 || 0 || 3 || 180 || 10 || 3,33 ||  || 0 || 0

| 383 || 208 || 112 || 62 ||  || 901 || 2,36 ||  || 34 || 7 || 45 || 27 || 18 ||  || 99 || 2,07 ||  || 2 || 0

Statistiques d'entraîneur 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1957-1958 || Dutchmen de Kitchener-Waterloo ||  || 60 || 42 || 15 || 3 || align="left" |  de la division Northern-Southern
|-
| 1958-1959 || Dutchmen de Kitchener-Waterloo || OHA Sr. || 54 || 33 || 18 || 3 || align="left" |  de la division NOHA
|-
| 1959-1960 || Dutchmen de Kitchener-Waterloo || OHA Sr. || colspan="4" | Remplacé en cours de saison || -

Transaction en carrière 

 Le , signe avec les Canadiens de Montréal comme joueur autonome.

Trophées et distinctions 

 Coupe Allan en 1939-1940.
 Coupe Stanley en 1943-1944, 1945-1946.
 Première équipe d'étoiles (LNH) en 1943-1944, 1944-1945, 1945-1946, 1946-1947, 1949-1950.
 Match des étoiles en 1947-1948, 1948-1949, 1949-1950.
 Temple de la renommée en 1964.
 Une aréna à Montréal, Québec, Canada porte son nom, Bill-Durnan sur la rue Vézina au 4988 dans le quartier de Côte-des-Neiges, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal
 Nommé parmi les 100 plus grands joueurs de la LNH à l'occasion du centenaire de la ligue en 2017

Références 

Naissance en janvier 1916
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Vézina
Champion de la Coupe Stanley
Membre du Temple de la renommée du hockey
Décès en octobre 1972
Membre du Panthéon des sports canadiens
Capitaine des Canadiens de Montréal
Décès à 56 ans
Naissance à Toronto